João Pinto se poate referi la:

João Domingos Pinto (n. 1961), fost fotbalist portughez, fundaș
João Vieira Pinto (n. 1971), fost fotbalist portughez, atacant
João Oliveira Pinto (n. 1971), fost fotbalist portughez, mijlocaș
João Manuel Pinto Tomé (n. 1973), fost fotbalist portughez, fundaș
João Paulo Pinto Ribeiro (n. 1980), fotbalist portughez, atacant